България е сред страните в света с най-висок коефициент на смъртност.

Според данни на НСИ броят на починалите през 2019 година е 108 083, и има 15,5 ‰ коефициент на смъртност.

Численост

Области 
Численост на починалите през годините, по области (Данни на НСИ):

Област Велико Търново 
Численост на починалите в Област Велико Търново през годините, по общини (Данни на НСИ):

Коефициент на смъртност

Области 

Коефициент на смъртност през годините, по области, според данни на НСИ (брой починали за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Област Велико Търново 
Коефициент на смъртност в Област Велико Търново през годините, по общини, според данни на НСИ (численост на починалите за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Възраст 
Възраст на починалите през годините (Данни на НСИ и Инфостат):

Вижте също 
 Смъртност
 Списък на страните по коефициент на смъртност
 Раждаемост в България
 Естествен прираст в България
 Население на България

Източници

Външни препратки 
 Информация за смъртността в България, според последни данни на НСИ

Население на България
България